Kalmberg ist die Bezeichnung für Gemeinden und Ortschaften
 Katastralgemeinde Kalmberg in der Marktgemeinde Bad Kreuzen im Bezirk Perg in Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberkalmberg, Ortschaft in der Katastralgemeinde Kalmberg in der Marktgemeinde Bad Kreuzen
 Niederkalmberg, Ortschaft in der Katastralgemeinde Clam (Gemeinde Klam) der Marktgemeinde Klam

Kalmberg ist die Bezeichnung für Berge
 Kalmberg (Bad Kreuzen), ein 412 m hoher Berg in der Katastralgemeinde Kalmberg in der Marktgemeinde Bad Kreuzen

Siehe auch
 Hoch Kalmberg oder Hoher Kalmberg, ein 1833 m hoher Berggipfel in der Katastralgemeinde Ramsau (Gemeinde Bad Goisern) in der Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee im Salzkammergut in Oberösterreich
 Niederer Kalmberg, ein 1827 m hoher Berggipfel in der Orts- und Katastralgemeinde Gosau im Salzkammergut in Oberösterreich mit der Kalmbergalm
 Großer Kalmberg, ein 547 m hoher Berg, die höchste Erhebung der Ilm-Saale-Platte in Thüringen

Kalmberg-Schanzen ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Skisprungschanzen in Bad Goisern am Fuß des Kalmbergmassivs